Porta dei leoni a Ḫattuša.
 Porta dei leoni a Micene.
 Porta dei leoni,  o di Santo Stefano, a Gerusalemme.
 Porta dei Leoni a Palermo.
 Porta de' leoni a Verona.
 Porta di Leone di Cecco all'Aquila.